1919 puede referirse a:

 El año 1919 d. C.
 El año 1919 a. C.
 El número 1919
 1919, novela de 1932
 Paris 1919, un disco del cantante galés John Cale.
 Ametralladora Browning M1919, una ametralladora media calibre 7,62 mm.